Il doppio  del Bauer Watertechnology Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Kohlmann e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Scott Lipsky e Rajeev Ram hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6–7(2), 6–4, [10–4].

Teste di serie

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (campioni)
  Jordan Kerr /  Ken Skupski (primo turno)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
  Johan Brunström /  Dominic Inglot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bauer Watertechnology Cup 2010